Le tutu est un voile porté par les danseuses.

Patronyme 

 Ama Tutu Muna, femme politique camerounaise
 Desmond Tutu (1931–2021), archevêque anglican sud-africain noir qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1984 ;
 Mpho Andrea Tutu (née en 1963), pasteur sud-africain et écrivain ;
 Pascal Tutu, homme politique kino-congolais, gouverneur de province.

Arts 
Tutu est aussi un nom d'œuvres :
 Tutu, titre d'un album de Miles Davis sorti en 1986 ;
 Princesse Tutu, magical girl et anime tragique, de 2002 ;
 Tutu, chanson de 2019 du chanteur colombien  et du chanteur portoricain .

Botanique 
 Tutu est le nom vernaculaire d'une espèce de plantes endémique de Nouvelle-Zélande, Coriaria arborea.

Homonymie de titre